Montaigut-le-Blanc (Creuse)
 Montaigut-le-Blanc (Puy-de-Dôme)